Truman Capote (1924–1984) – amerykański pisarz
 Capote –  kanadyjsko-amerykański film biograficzny z 2005
 Capote – amerykański koń wyścigowy